O Campeonato Soviético de Xadrez de 1967 foi a 35ª edição do Campeonato de xadrez da URSS, realizado em Kharkov, de 7 a 27 de dezembro de 1967. Lev Polugaevsky e Mikhail Tal dividiram o título. Pela primeira vez o campeonato foi disputado em um sistema suiço em 13 rodadas com 130 jogadores.

O campeonato 
A 35ª edição foi dedicada ao 50º aniversário da Revolução de Outubro. Foi tentada a experiência de organizar o campeonato por meio de um sistema suiço com 130 jogadores em 13 rodadas. Uma das razões foi que em 1967 ocorreram grandes torneios internacionais em Leningrado e Moscou, nos quais os melhores jogadores soviéticos tomaram parte. Por isso, esperava-se que muitos deles não jogassem o campeonato soviético para poder descansar, então pareceu uma boa ideia abrir o campeonato e ver se muitos novos talentos participariam.

O experimento do sistema suíço, que atraiu poucos jogadores da elite, não foi repetido até os últimos dias da URSS em 1991. Já na primeira rodada, Lev Polugaevsky ficou furioso por ter que jogar com um forte oponente como Anatoly Lutikov, enquanto Mikhail Tal, seu único adversário à altura, foi emparceirado com Hillar Kamer, a quem havia vencido o campeão mundial em um evento júnior uma década antes, mas que era apenas um jogador mediano.

Embora 130 jogadores tenham começado a competição, quatro deles não terminaram: Vladimir Simagin desistiu após fazer 2½ em 4 rodadas; Oleg Moiseev saiu após seis rodadas com a mesma pontuação; Nikolai Kopylov abandonou o torneio após um mero empate em 5 partidas e Valery Zhidkov foi expulso do evento, de acordo com um relatório da Agência Suíça de Xadrez, após marcar 5 pontos em nove rodadas, por razões desconhecidas (o árbitro principal Salo Flohr afirmou em seu relatório que não houve incidentes).

Tal dominou a competição do ponto de vista criativo, mas Polugaevsky lutou obstinadamente em busca do primeiro lugar. A experiência da primeira rodada se repetiu na última, quando ele teve que jogar contra o forte grande mestre Ratmir Kholmov, enquanto Tal teve a tarefa mais fácil de enfrentar Valery Zhuravlyov. Ambos ganharam suas partidas, mas a tarefa de Polugaevsky foi claramente mais difícil. Poluga conseguiu quebrar a resistência de Kholmov só no final de uma Abertura Inglesa. 

Em certo sentido, Polugaevsky evitou uma disputa mais acirrada, uma vez que,  na penúltima rodada, Polugaevsky ofereceu uma empate a Tal logo nos primeiros lances da partida, que foi aceito. Tal, com as peças pretas, teve mais motivos para ficar satisfeito com este empate rápido.

Algumas futuras estrelas do xadrez fizeram sua estreia neste campeonato, como Lev Alburt, Mark Dvoretsky, Boris Gulko, Gennady Sosonko, Evgeny Sveshnikov e Rafael Vaganian.

Tabela e resultados 
As informações completas sobre cada rodada se perderam, só parcialmente são conhecidas. 

Campeonatos soviéticos de xadrez
Competições de xadrez da União Soviética
1967 no xadrez